Reydon est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Reydon, ville de l'Oklahoma

, ville du Suffolk

Homonymie de toponyme